Gateshead bezeichnet:

 Gateshead, eine Stadt in England
 Gateshead (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Metropolitan Borough of Gateshead, ein britischer Verwaltungsbezirk